Miejscowości w Polsce:
 Uchań Dolny
 Uchań Górny